La denominación condado de Cook puede hacer referencia a varias divisiones administrativas diferentes:

 el condado de Cook, en el estado de Illinois (Estados Unidos);
 el condado de Cook, en el estado de Georgia (Estados Unidos);
 el condado de Cook, en el estado de Minnesota (Estados Unidos); y
 el condado de Cook, en Nueva Gales del Sur (Australia).